Prinz Friedrich können folgende Personen heißem:

 Friedrich von Preußen (1794–1863), deutscher General der Kavallerie

 Friedrich II. (Hessen-Homburg) (1633–1708), Held des Dramas Prinz Friedrich von Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin von Heinrich von Kleist 
 Friedrich von Württemberg (1808–1870)
 Friedrich zu Schaumburg-Lippe (1868–1945) 
 Friedrich von Hohenzollern (1891–1965)

Prinz Friedrich steht für:
 Prinz Friedrich von Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin (Drama von Heinrich von Kleist)
 Prinz Friedrich von Corsica (Drama von Johann Nestroy)
 Infanterie-Regiment „Prinz Friedrich der Niederlande“ (2. Westfälisches) Nr. 15
 Prinz-Friedrich-Eiche, 
 Prinz Friedrich von Preußen (1825), Dampfschiff
 Grube Prinz Friedrich, Eisenerzbergwerk im Ortsteil Obersdorf von Wilnsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein
 Zeche Prinz Friedrich, Steinkohlenbergwerk in Essen

Siehe auch:
 Kronprinz Friedrich